AINS se može odnositi na:

 Akademija inženjerskih nauka Srbije, udruženje
 Acil-homoserin-lakton sintaza, enzim